Падина (, ) — село в Сербии, в общине Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. Село сравнительно крупное, по переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 5760 жителей (по переписи населения 1991 года — 6076 жителей), подавляющая часть населения — словаки.

Демография 
В селе Падина, по переписи 2002 года проживали 4442 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 37,8 лет (36,9 года у мужчин и 38,7 года у женщин). В селе есть 2048 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,81.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины